Roger Federer era il detentore del titolo da due anni e lo ha difeso battendo in finale Alex De Minaur con il punteggio di 6-2, 6-2. Si tratta del 103º titolo ATP e del decimo successo nel torneo di casa per il campione svizzero.

Teste di serie 

 Roger Federer (campione)
 Alexander Zverev (primo turno)
 Stefanos Tsitsipas (semifinale)
 Roberto Bautista Agut (quarti di finale)

 Fabio Fognini (secondo turno)
 David Goffin (secondo turno)
 Stan Wawrinka (quarti di finale, ritirato)
 Benoît Paire (primo turno)

Qualificati 

  Ričardas Berankis (secondo turno)
  Hugo Dellien (primo turno)

  Peter Gojowczyk (primo turno)
  Alexei Popyrin (primo turno)

Wildcard 

  Marius Copil (primo turno)
  Henri Laaksonen (secondo turno)

  Alex De Minaur (finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Swiss Indoors Open 2019